Ågerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ågerup (Ballerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ballerup Sogn
 Ågerup (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ågerup Sogn (Holbæk Kommune)
 Ågerup (Ramløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ramløse Sogn
 Ågerup (Roskilde Kommune) – en by i Ågerup Sogn (Roskilde Kommune)
 Ågerup (Røsnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Røsnæs Sogn
 Ågerup (Skåne) – et byområde i Skåne
 Ågerup (Svallerup Sogn) – en bebyggelse i Svallerup Sogn
 Ågerup (Vigersted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigersted Sogn

Se også
 Ågerup Sogn (Holbæk Kommune)
 Ågerup Kirke (Holbæk Kommune)
 Ågerup Sogn (Roskilde Kommune)
 Ågerup Kirke (Roskilde Kommune)
 Martin Ågerup